Сенчури има више значења:
 Сенчури (Западна Вирџинија)
 Сенчури (Флорида)
 Сенчури (округ Палм Бич, Флорида)